As Viagens de Gulliver -  um romance de Jonathan Swift que narra as desventuras do personagem Lemuel Gulliver
Gulliver (empresa) - uma empresa brasileira fabricante de brinquedos
Dorothy Gulliver - atriz estadunidense
Caso Gulliver - tentativa de assassinato ocorrida em 1993 no restaurante Gulliver, no Brasil

Desambiguação